Szárcsa: a darualakúak rendjébe tartozó madár
 Szárcsa: település Szerbiában, a Vajdaságban, a Bánságban
 Szárcsalián: és más Smilax fajok